

Cinema 
 Via del Corso – film del 2000 diretto da Adolfo Lippi

Toponomastica 
 Via del Corso – via di Firenze
 Via del Corso – via di Roma